

Література 

 «Сьома жертва» — фантастичне оповідання Роберта Шеклі 1953 року.
  — детективний роман Олександри Мариніної, який вийшов у 1999 році.
 «Сьома жертва» — роман , який вийшов у 2008 році.

Фільми 
  — американський фільм жахів режисера Марка Робсона, який вийшов на екрани в 1943 році.
  — німецький фільм жахів випуску 1964 року режисера .
 «Десята жертва» — італійська фантастична сатирична кінокомедія 1965 року режисера Еліо Петрі за романом «Сьома жертва» Роберта Шеклі.

Багатозначні терміни